Clássico das Cores pode se referir a:
 Clássico das Cores (Ceará)
 Clássico das Cores (Salvador)

Desambiguação